Tempeliershoeve (Caëstre)
 Tempeliershoeve (Verlinghem)
 Tempeliershoeve (Westvleteren)